Flaminia är ett släkte av svampar. Flaminia ingår i ordningen Pucciniales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Flaminia

en:Flaminia